DVB peut désigner :
 Digital Video Broadcasting, un ensemble de normes de télévision numérique utilisées dans un grand nombre de pays ;
 divinylbenzène, un hydrocarbure aromatique de formule .